

Afrique 
 Basse-Égypte

Basse-Kotto, préfecture de la République centrafricaine

Amérique du Nord

Canada 
 Basse-Côte-Nord, une Municipalité régionale de comté du Québec

Mexique

État fédéral 
 Basse-Californie
 Basse-Californie-du-Sud

Asie 
 Basse-Birmanie

Europe

Ancienne subdivision 
 Basse-Lotharingie
 Basse-Silésie

Allemagne

Land 
 Basse-Saxe

Disrtict 
 Basse-Bavière
 Basse-Franconie

Autriche 

 Basse-Autriche, État fédéral

Belgique 

 Basse-Bodeux

Espagne 
 Basse-Cerdagne, Comarque

France

Ancienne subdivision 
 Basse-Navarre

Aire géographique 
 Basse-Alsace
 Basse-Bretagne
 Basse-Loire

Région 
 Basse-Normandie

Commune 
 Basse-Goulaine
 Basse-Ham
 Basse-Pointe
 Basse-Terre
 Basse-Rentgen
 Basse-sur-le-Rupt
 Basse-Vaivre

Arrondissement 
 Arrondissement de Basse-Terre

Autre 
 Basse-Indre, une des trois anciennes île d'Indre.

Slovénie 
 Basse-Carniole, Région traditionnelle

Suisse 
 Basse-Allaine, comme suisse.

Voir aussi